In 1990 werd het 76ste Campeonato Cearense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 27 januari tot 6 juni. Er werden drie toernooien gespeeld. Ceará werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Derde toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club door met de beste notering in de competitie

Vierde toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club door met de beste notering in de competitie

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Braziliaans competitievoetbal 1990